Newton kan som auktorsförkortning betyda:

 Alan Newton
 Alfred Newton
 Angela E. Newton
 Alfred F. Newton
 Edward Newton
 Issac Newton
 Leonard Eric Newton

Robotskapade auktorsförkortningar